Бижас — топоним Латвии:
 Бижас — озеро в Лудзенском крае;
 Бижас — озеро в Краславском крае;
 Бижас — одно из названий озера Бижу в Резекненском крае.